Список мультфильмов, выполненных в стиле кукольной мультипликации, основан на суммах, заработанных с продажи билетов в кинотеатрах. Прибыль от видеопроката, показа по телевидению и прочее не учитывается. Данные взяты с сайтов Box Office Mojo и The Numbers. Суммы указываются в долларах США и не учитывают инфляцию. Из-за инфляции цены на билеты в кинотеатры увеличиваются со временем, что даёт новым фильмам более высокие позиции в списке. Поэтому список, не учитывающий инфляцию, не может быть объективным способом сравнения сборов фильмов, вышедших в разные годы. Студии предпочитают не учитывать инфляцию, чтобы не уменьшать показатели современных сборов.

Всего 29 мультфильмов собрали больше одного миллиона долларов. «Побег из курятника» — единственный мультфильм, преодолевший планку кассовых сборов в 200 миллионов долларов; ещё семь/восемь мультфильмов собрали свыше 100 миллионов долларов, и ещё 22 — свыше миллиона долларов.
 Больше всего попавших в список мультфильмов — пять — вышли в 2009 и 2015 годах.
 Только шесть мультфильмов в списке выпущены в XX веке (до 2001 года).
 «Гран-при» («Большие гонки») (1975) — самый «старый» мультфильм из этого списка.
 Большинство мультфильмов — семнадцать — было создано в США.

Список 
 Цвет фона  обозначает мультфильмы, находящиеся в прокате

См. также 
 Кукольные мультфильмы
 Список лучших кассовых сборов в первый уик-энд кинопроката
 Кассовый провал
 50 величайших мультфильмов
 Список самых кассовых фильмов
 Список самых кассовых аниме-фильмов
 Список самых кассовых фильмов о пожарных

Примечания

Ссылки 
 Самые кассовые кукольные мультфильмы в прокате США на сайте Box Office Mojo
 

Списки мультфильмов
Кукольная мультипликация